Große Höhe bezeichnet:

 Bauerschaft Große Höhe, Bauernschaft in der preußischen Rheinprovinz
 Große Höhe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Segelfluggelände Große Höhe, Delmenhorst